Тропи́нин — русская фамилия.

Известные носители 
 Тропинин, Арсений Васильевич (1809—1885) — художник.
 Тропинин, Василий Андреевич (1776—1857) — русский живописец, мастер романтического и реалистического портретов.
 Тропинин, Кирилл Глебович (род. 1995) — профессиональный атлет, выступающий по смешанным единоборствам за Российскую Федерацию.